Edmondson puede referirse a:

 Thomas Edmondson, un ebanista y ferroviario inglés.
 Boleto Edmondson, un tipo de boleto o billete ferroviario creado por Thomas Edmondson.
 Mark Edmondson, un tenista australiano.
 Adrian Edmonson, o Ade Edmondson, un actor cómico inglés.